Blocke ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham van den Blocke (1572–1628), deutscher Architekt und Bildhauer flämischer Herkunft (Sohn von Willem van den Blocke)
 Aegidius van den Blocke (Gillis van den Blocke; * um 1530; † nach 1573), flämischer Bildschnitzer in Mechelen und Danzig
 Francen van den Blocke (* um 1520/30; † nach 1572), flämischer Bildschnitzer in Mechelen
 Izaak van den Blocke (um 1575–1628), niederländischer Maler des Manierismus
 Willem van den Blocke (~1550–1628), Bildhauer und Architekt flämischer Abstammung

Siehe auch:

 Block
 Bloke
 Van den Blocke